Мартыновский сельский совет ()

Житомирская область 
 Мартыновский сельский совет — Пулинский район.

Кировоградская область  
 Мартыновский сельский совет — Новоархангельский район.

Полтавская область 
 Мартыновский сельский совет — Гадячский район.

Сумская область 
 Мартыновский сельский совет — Тростянецкий район.

Харьковская область 
 Мартыновский сельский совет — Красноградский район.

Черкасская область 
 Мартыновский сельский совет — Каневский район.

Черниговская область 
 Мартыновский сельский совет — Ичнянский район.